Il fabbro del convento può riferirsi a:
Il fabbro del convento (Le forgeron de la Cour-Dieu), romanzo del 1869 di Pierre Alexis Ponson du Terrail, dal quale furono tratte due versioni cinematografiche;
Il fabbro del convento, film muto del 1922;
Il fabbro del convento, film sonoro del 1947 diretto da Max Calandri